

Instellingen 
 Albert Cameron Instituut (1952-2019), een Surinaamse opleiding tot kleuterleider
 Airports Council International
 Automated Continuous Integration
 Amsterdamse Culturele Instellingen

Taalkunde 
 Accusativus cum infinitivo